Каримун:

 Каримун — остров в Индонезии.

 Каримун — округ в индонезийской провинции Кепулауан-Риау.